Massa FM Rolim de Moura é uma emissora de rádio brasileira concessionada e sediada em Rolim de Moura, no interior do estado de Rondônia. Opera no dial FM na frequência 100.9 MHz, originada da migração AM-FM. A emissora pertence ao Grupo Rondonvisão de Comunicação, e é afiliada à Massa FM.

História 
Em 2017, a nova frequência da emissora foi definida pela Anatel em FM 100.9 MHz, as montagens se iniciaram em 2018, incluindo a reforma do local em que abrigava os antigos estúdios da extinta Rádio Clube Cidade. Em dezembro de 2018, foi confirmado que, na migração, a emissora se filiaria à Massa FM, juntamente com mais 6 emissoras no estado.

No dia 20 de janeiro de 2019, a emissora começou sua fase experimental e a estreia aconteceu ao meio-dia do dia 01 de fevereiro.

Ligações externas 
 
 
 

Rolim de Moura
Massa FM Rolim de Moura
Estações de rádio fundadas em 1986